Kubice může být:

Česká Kubice – obec v okrese Domažlice
Nová Kubice – malá vesnice, část obce Česká Kubice v okrese Domažlice

příjmení osob
 Bedřich Kubice (1900–1942) – učitel, sokolský funkcionář, podporovatel parašutistů výsadku Anthropoid; manžel Marie Kubicové
 Jan Kubice – český politik a policista
 Marie Kubicová (1905–1942) – sokolská funkcionářka, podporovatelka parašutistů výsadku Anthropoid; manželka  Bedřicha Kubiceho